Caracal – miasto w Rumunii
 Caracal – rodzaj ssaków z rodziny kotowatych
 karakal (Caracal caracal) – gatunek drapieżnego ssaka
 Caracal International – firma arabska produkująca broń 
 Caracal – pistolet samopowtarzalny
 Batalion Karakal − oddział piechoty Sił Obronnych Izraela
 Eurocopter EC725/H225M Caracal − śmigłowiec